Ву́лиця Блаки́тного — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Блакитного — вулиця в місті Києві.
 Вулиця Василя Блакитного — вулиця в місті Харкові.
 Вулиця Блакитного — вулиця в місті Чернігові.

Вулиці, названі на честь людей